Anaxibia () steht für:

griechische Mythologie:
 Anaxibia (Tochter des Bias), Gattin des Pelias
 Anaxibia (Tochter des Kratieus), Gattin des Nestor
 Anaxibia (Tochter des Pleisthenes), Gattin des Strophios
 Anaxibia (Nymphe), indische Nymphe
 Anaxibia (Gattin des Kerkaphos), Mutter des Maiandros

Zoologie:
 Anaxibia (Gattung), eine Gattung der Kräuselspinnen (Dictynidae)